Der Begriff Collegium Sapientiae bezeichnet

 das älteste Studentenwohnheim von Freiburg im Breisgau, siehe Collegium Sapientiae (Freiburg im Breisgau)
 ein Theologisches Seminar in Heidelberg im 16. und 17. Jahrhundert, siehe Collegium Sapientiae (Heidelberg)   
 ein Studienkolleg in Rom, siehe Collegium Sapientiae (Rom)